Э́ндрю Ма́йкл Э́дгар «Дрю» Си́ли (; род. 30 апреля 1982) — канадско-американский актёр, певец и танцор.

Биография 
Родился 30 апреля 1982 года в городе Торонто Онтарио, Канада. Более известен как Дрю Сили. Он записал много песен для Walt Disney Company. Ребёнком до 10 лет он танцевал в Онтарио, а затем переехал во Флориду. В фильме производства Disney «Классный мюзикл» пел партии за Зака Эфрона.

Личная жизнь 
С 2012 года помолвлен с актрисой Эми Паффрат. Пара поженилась 28 апреля 2013 года в Unnamed Rd, Key West, United States. Медовый месяц они провели в Италии, Англии и Барселоне.

Дискография

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры мыльных опер Канады